Тачки — анімаційний фільм студії Pixar, випущений 2006 року.
 Тачки — телевізійне автомобільне шоу на каналі 1+1.
 Тачки 2 — анімаційний фільм студії Pixar, випущений в 2011 році.
 Тачки 3 — анімаційний фільм студії Pixar, вихід якого на екрани запланований у 2017 році.